Следующие альбомы называются 4:
* «4» — музыкальный альбом хард-рок-группы Foreigner.
 «4» — музыкальный альбом американской певицы Бейонсе.
 «4» — музыкальный альбом рок-группы «Ночные снайперы».